Philippe Leclerc de Hauteclocque, alias Général Leclerc (1902-1947), maréchal de France ;
 Philippe Leclerc, réalisateur français ;